Hoepffner peut désigner :
 Bernard Hoepffner (1946-2017), écrivain et traducteur français,
 Ernest Hoepffner (1879-1956), romaniste et médiéviste français, 
 Marta Hoepffner (1912-2000), photographe allemande,
 Robert Hoepffner (1882-1972), avocat et homme d'affaires français, président de l'Église protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, frère d'Ernest.